Евгений Таран:
 Таран, Евгений Анатольевич (1967—2015) — советский и российский баскетболист, тренер.
 Таран, Евгений Николаевич (род. 1980) — украинский футболист.